Акланд — фамилия. Известные носители:

 Акланд, Артур Герберт Дик (; 1847—1926) — политический деятель Великобритании, некоторое время возглавлявший либеральную партию.
 Акланд, Энтони (; 1930—2021) — британский дипломат.